Бочарниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочарниково — разъезд в Терновском районе Воронежской области.
 Бочарниково — деревня в Калининском районе Тверской области.